Actinoposthia — рід ацеломорфних тварин родини Actinoposthiidae.

Класифікація 
Рід містить 6 видів:
 Рід Actinoposthia
 Actinoposthia beklemischevi (Mamkaev 1965)
 Actinoposthia biaculeata (Faubel 1974)
 Actinoposthia caudata (An der Lan 1936)
 Actinoposthia haplovata (Dörjes 1968)
 Actinoposthia longa (Faubel 1976)
 Actinoposthia pigmentea (Faubel 1976)

Примітки 

Ацеломорфи
Роди тварин